Fjäle, Gotland kan syfta på:

 Fjäle, Ala – en ödegård och ett fornlämningsområde i Ala socken på Gotland
 Fjäle, Anga – by i Anga socken, Gotland, bland annat känd för Trullhalsars gravfält

Se även
 Fjäle